Název Všebořice mají tato sídla:
 Všebořice (Ústí nad Labem), část města Ústí nad Labem v okrese Ústí nad Labem
 Všebořice (Loket), část obce Loket v okrese Benešov